Furby kan syfta på:
 Furby, en by i Östhammars kommun, Uppsala län
 Furby församling, en före detta församling i Västerås stift –1540
 Furby (leksak), en leksak

Se även 
 Furuby
 Fyrby